Edmund Harvey (1875–1955) – brytyjski polityk
 Edmund Newton Harvey (1887–1959) – amerykański zoolog
 Edmund Harvey (1900–?) – angielski piłkarz